

Cinema 
 Crimes of the Future – film del 1970 diretto da David Cronenberg
 Crimes of the Future – film del 2022 diretto da David Cronenberg

Musica 
 Crimes of the Future – album del 2004 degli SMP